Gunnar Andersson je lahko:

 Gunnar Andersson (boksar)
 Gunnar Andersson (dirkač)
 Gunnar Andersson (hokejist)
 Gunnar Andersson (dirkač)
 Gunnar Andersson (nogometaš)